Можейковский сельсовет:

Беларусь 
 Можейковский сельсовет (Лидский район) — сельсовет, Лидский район, Гродненская область
 Можейковский сельсовет (Щучинский район) — сельсовет, Щучинский район, Гродненская область